Стариков Микола Антонович — вчений у галузі гірничої справи, дійсний член АН УРСР.
 Стариков Микола Вікторович — російський політик, публіцист, письменник, суспільний діяч, блогер.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок